San Bartolomé de la Torre és un poble de la província de Huelva (Andalusia), que pertany a la comarca d'El Andévalo.

Demografia

Referències

Enllaços externs 

 San Bartolomé de la Torre  - Sistema d'Informació Multiterritorial d'Andalusia. 

Municipis d'El Andévalo